Чемпиона́т Тре́тьей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2022 го́да () — 3-й сезон чемпионата Третьей лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Запад 
Время проведения: 30 апреля — 2 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Центр 
Время проведения: 11 мая — 25 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче 30 июля 2022 года «Албертс-2» — «Олайне/Union» (3:0) незаявленного игрока команде «Албертс-2» было засчитано техническое поражение.
2 За неявку на матч «АСК/Кадаге» было засчитано техническое поражение.

Север

Первый этап

Западная группа 
Время проведения: 13 мая — 20 августа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Восточная группа 
Время проведения: 13 мая — 14 августа

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За неявку на матч «Цесису» было засчитано техническое поражение.

Второй этап

За 1 — 6 места 
Время проведения: 27 августа — 8 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

За 7 — 10 места 
Время проведения: 26 августа — 23 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Восток 
Время проведения: 15 мая — 17 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Финальный турнир

1/4 финала 

|}

1/2 финала

За 5−8 места 

|}
1 За неявку на матч «Тукумсу-3» засчитано техническое поражение (0:3).

За 1−4 места 

|}

За 7-е место

За 5-е место

За 3-е место

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2022
 Первая лига Латвии по футболу 2022
 Вторая лига Латвии по футболу 2022
 Кубок Латвии по футболу 2022

Примечания

Ссылки 
 

2022
Футбол в Латвии в 2022 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022